

La quarta stagione della serie televisiva In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte è stata trasmessa in anteprima in Germania da Das Erste tra il 1º febbraio 2018 e il 14 febbraio 2019.

Collegamenti esterni